Насіння (рослинознавство)
 Насіння (сорт вугілля)